Celletta ima više značenja:
 Celletta, Forlì-Cesena
 Celletta, Pavia
 Celletta, Ravenna